* Геркулес («Подвиги Геракла») — итальянский фильм 1958 года.
 Геркулес — американо-итальянский фильм 1983 года.
 Геркулес — американский телефильм 2005 года.
 Геркулес — диснеевский мультфильм 1997 года.
 Геркулес — диснеевский мультсериал 1998 года.
  — мультфильм 1997 года. См. также 
 Удивительные странствия Геракла